Naselje u Hrvatskoj:
 Grabovo (Vukovar), naselje u sastavu grada Vukovara
 Grabovo (Tompojevci), naselje u sastavu općine Tompojevci

Naselja u Srbiji:
 Grabovo (Beočin, Srbija), naselje u općini Beočin
 Grabovo (Ražanj, Srbija), naselje u općini Ražanj